Kalsing ist der Name folgender Orte:

 Kalsing (Roding), Dorf der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Kalsing (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich